Neudecker Bach ist ein Gewässername:

 Neudecker Bach (Brettach), linker Zufluss der Brettach (zum Kocher) in Neudeck, Gemeinde Langenbrettach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Neudecker Bach (Kleine Bockau), rechter Zufluss der Kleinen Bockau in der Talsperre Sosa bei Sosa, Stadt Eibenstock, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Neudecker Bach (Perlbach), rechter Zufluss des Perlbachs (zum Regen) nach Trasching, Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern